«Одна страна, две системы» () — идея, предложенная в начале 1980-х годов Дэн Сяопином, руководителем Китайской Народной Республики, в соответствии с которой политическая система Китая должна была претерпеть изменения. Дэн Сяопин предложил вариант, при котором существовал бы только один Китай, но при этом такие территории, как Гонконг, Макао и Тайвань, могли бы иметь свои собственные капиталистические экономические и политические системы, в то время как в остальной части Китая существовала бы социалистическая система. В соответствии с предложением, Тайвань мог бы сохранить свою собственную политическую систему, юрисдикцию, вооружение, экономику и финансовую систему, включая коммерческие и культурные соглашения с другими странами, и получить конкретные права в международных отношениях.

См. также 
 Три народных принципа

Примечания

Литература 

 

Экономика Китая
Гонконг
Макао
Политика Китая
Политика Гонконга